Miejscowości w Serbii: 
 Bogdanovac – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Bogdanovac – wieś w okręgu pirockim, w gminie Babušnica

Zobacz też 

 Bogdanów
 Bogdanówka